Argun (ruski: Аргун) je grad u Šalinskom okrugu u Čečeniji. Nalazi se na rijeci Argunu.

Broj stanovnika: 22.000 (1968.).

Gradovi u Rusiji
Čečenija